Banasa är ett släkte av insekter. Banasa ingår i familjen bärfisar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 
 

Bärfisar
Banasa